Музалёв — русская фамилия. Известные носители:

 Музалёв, Борис Викторович (род. 1959) — украинский предприниматель, политический деятель. Основатель и совладелец сети супермаркетов «Таврия-В», депутат Одесского областного совета.
 Музалёв, Дорофей Никитович (1923—1995) — советский педагог.
 Музалёв, Иван Алексеевич (1920—1984) — Герой Советского Союза.

